Akastos () steht für:

in der griechischen Mythologie:
 Akastos (Sohn des Pelias) und der Anaxabia, König von Iolkos
 Akastos (König von Dulichion)
 Akastos (Archon auf Chios), mythischer Archon auf Chios
 Akastos (Sohn des Medon), mythischer Archon von Athen

weitere Bedeutungen:
 Akastos (Stadt), Stadt in Moldawien